«Томминокеры» () —  фантастический роман американского писателя  Стивена Кинга в трёх частях, изданный в 1987 году. В 1993 году вышла  весьма неудачная экранизация Томминокеры: Проклятье подземных призраков.

История создания 
В октябре 1985 года издательство Scream Press опубликовало специальное издание сборника «Команда скелетов», включающее дополнительный рассказ — «Откровения Бекки Полсон» (англ. The Revelations of 'Becka Paulson).

Этот рассказ в 1987 году был включён в существенно переработанном виде в роман «Томминокеры».

По словам Стивена Кинга, он не помнит процесс создания романа, так как в момент написания страдал наркотической зависимостью и многие произведения тех лет написал под воздействием алкоголя и наркотиков, среди которых были — кокаин, марихуана и различные транквилизаторы.

Сюжет 
21 июня 1988 года. Бобби Андерсон, жительница городка Хэйвен, находит в лесу странный металлический объект огромных размеров. Следуя необъяснимому порыву, Бобби начинает его откапывать и обнаруживает космический корабль, находящийся на Земле с незапамятных времён. Корабль воздействует на Бобби: под его влиянием она занимается раскопками сутки напролёт, забыв про сон и еду, одновременно сооружая различные удивительные устройства (читающая мысли пишущая машинка; двигатель, позволяющий трактору летать, и т. д.).

Джеймс Гарденер, бывший любовник Бобби, приезжает в Хэвен. Понимая, что с Бобби творится что-то неладное, он остаётся и подключается к раскопкам.

По мере освобождения корабля из земли увеличивается мощность его воздействия. Под влиянием непреодолимой силы жители Хэвена начинают превращаться в «томминокеров». Оставаясь простыми обывателями, они постепенно приобретают сверхспособности.

Невосприимчивый к «превращению» Эв Хиллмен после исчезновения внука уезжает из города, пытаясь рассказать людям, что весь Хэвен сошёл с ума. Убедив друга погибшей Рут Маккосланд, полицейского Буча Дугана, он вместе с ним возвращается в Хэвен. Догадавшись, что именно на участке Бобби Андерсон кроется причина массового сумасшествия, Эв и Буч обнаруживают корабль. В этот момент их настигают жители городка. Хиллмен исчезает, а Буч, погружённый «томминокерами» в состояние гипнотического транса, возвращается домой и совершает самоубийство.

Следующим незваным гостем оказывается Энн Андерсон — сестра Бобби. Прибыв в момент, когда «превращение» начинает подходить к концу, а сама Бобби уже теряет человеческий облик, она также бесследно исчезает.

Раскопки завершаются: освободив большую часть корабля, Бобби и Гарденер находят люк, ведущий внутрь. Проникнув в корабль, они обнаруживают причину крушения: его экипаж, странные «томминокеры», перебили друг друга, пытаясь захватить управление.

Скорее всего между томминокерами решался вопрос нехватки энергии в системе.
Когда Бобби и Гарденер проникают внутрь корабля выясняется, что его создатели — космические странники «томминокеры» — использовали для его энергоснабжения подобных себе существ, а зачастую — и самих «томминокеров». Для этого тела «живых батареек» прикручивались к гамакам и подвешивались в специальном помещении. По кабелям подсоединённым к их телам («батарейки» оставались в сознании) энергия передавалась в систему корабля.

Воспользовавшись тем, что Бобби вместе с другими предводителями «томминокеров» отправились к кораблю, Гарденер пробирается в сарай рядом с домом. В сарае Бобби периодически собирается вместе с другими «томминокерами», после чего их «превращение» происходит заметно быстрее, чем у других жителей Хэвена. В сарае Гарденер находит пропавших людей Хэвена, а также Питера — собаку Бобби, которая якобы умерла ещё до его приезда. И люди и собака живы, но превращены в «живые батареи»: подключённые к устройству, напоминающему центральный компьютер, они вырабатывают энергию, необходимую для «превращения». Эв Хиллмен просит Гарденера вернуть его внука Дэвида Брауна, который находится в неком месте, называемом «Альтаир-4».

Бобби решает избавиться от Гарденера, который больше не нужен. Перестав быть человеком не только физически, но и морально, Бобби предлагает «сделку»: она расскажет Гарднеру о «томминокерах», но за это он должен совершить самоубийство, приняв на её глазах смертельную дозу снотворного.

Принимая одну за другой таблетки, Гарденер узнаёт, что пришельцы, которые не являются другой расой в человеческом понимании этого слова, не имеют ни собственного дома, ни названия, ни каких-либо определённых целей. Везде их называют по-разному: на Земле они были названы «томминокерами», хотя не имеют ничего общего с этими мифическими существами. Альтаир-4 также не имеет никакого отношения к звезде Альтаир и является своего рода «космическим чердаком», на который отправляются телепортируемые предметы. Пришельцам неведомы человеческая мораль и эмоции, поэтому Бобби совершенно равнодушна как к Дэвиду Брауну, умирающему на Альтаире-4, так и к собственным предшественникам, уничтожившим друг друга на корабле.

Гарденер убивает Бобби Андерсон, но и сам получает тяжёлое ранение. Отбиваясь от «томминокеров», которые почувствовали смерть своего лидера, он возвращается в сарай и с помощью Эва Хиллмена вызволяет Дэвида с Альтаира-4. Огонь уничтожает дом Бобби вместе с сараем и всем, что в нём находилось. Гарденер бежит к кораблю и вместе с ним улетает с Земли.

Взлёт космического корабля в районе Хэвена становится сенсацией в масштабе страны. Полиция, военные, подразделения ФБР и ЦРУ входят в город. Оставшись без корабля, жители Хэвена постепенно умирают: для поддержания жизни им была необходима особая атмосфера, создаваемая кораблём.

«Превращение» 
Живые существа, оказавшиеся рядом с инопланетным кораблём, попадали под его воздействие. Животные начинали необычно себя вести или погибали, реакция людей была различной в зависимости от продолжительности воздействия.

При кратковременном воздействии у людей возникали гениальные идеи, которые они тотчас же хотели воплотить в жизнь, но после его прекращения идеи забывались или начинали казаться абсурдными.

При длительном воздействии у людей появлялись сверхспособности (телепатия, телекинез, возможность создавать невероятные устройства, вроде пишущей машинки, управляемой мысленно) и начинались физические изменения: выпадали зубы, бледнел цвет глаз, кожа становилась прозрачной до такой степени, что были видны внутренние органы.

Жители Хэвена, подвергавшиеся длительному воздействию корабля, называли это явление «превращением».

Наличие металлических имплантатов в голове (таких как у Эва Хиллмена, получившего на войне ранение головы), делало людей невосприимчивым к «превращению». Люди, не имеющие иммунитета к «превращению», но обладающие сильной волей (Рут Маккосланд), были способны долгое время сопротивляться ему.

Герои 
 Роберта Андерсон (Бобби) — жительница городка Хэвен, обнаружившая космический корабль. До «превращения» — милая и добрая женщина, автор романов о Диком Западе. После «превращения» — предводитель «томминокеров», расчётливый и безжалостный. Убита Джеймсом Гарденером.
 Питер — пёс Бобби. Превращён «томминокерами» в живую батарею. Окончательно умер после уничтожения главного компьютера.
 Энн Андерсон — сестра Бобби, злобная и эгоистичная женщина. Превращена «томминокерами» в живую батарею. Окончательно умерла после уничтожения главного компьютера.
 Джеймс Гарденер (Гард) — друг и любовник Бобби Андерсон, литератор и поэт. Имел проблемы с алкоголем. Невосприимчив к «превращению». Умер в космическом корабле за пределами Земли.
 Рут Маккосланд — констебль города Хэвен. Честная и решительная женщина. Погибла, взорвав себя вместе с городской ратушей.
 Хиллмен Браун (Хилли) — мальчик из Хэвена. Для демонстрации фокусов создал установку, позволяющую телепортировать любые предметы (в том числе и людей).
 Дэвид Браун — брат Хилли, телепортированный братом в место, называемое «Альтаир-4».
 Эв Хиллмен — дед Хилли и Дэвида. Участник Второй мировой войны. Невосприимчив к «превращению». Превращён «томминокерами» в живую батарею. Окончательно умер после уничтожения главного компьютера.
 Бич Джерниган — житель Хэвена. Был смертельно болен, но в результате «превращения» исцелился. Убит Эвом Хиллменом.

В культуре 
 В альбоме «Tales from the Twilight World» группы Blind Guardian имеются песни «Tommyknockers» и «Altair 4», посвящённые роману.
 В финальном диалоге с Гарденером Бобби упоминает Клаату.
 «Альтаир-4» является отсылкой к классической кинофантастике «Запретная планета».
 По данным Publishers Weekly, по итогам 1980-х годов книга была продана тиражом в 1,4 миллиона экземпляров.

См. также 
 Томминокеры: Проклятье подземных призраков — экранизация романа.

Примечания

Ссылки 
 «Томминокеры» на сайте Time
 Аудиокнига Стивен Кинг "Томминокеры"

Романы Стивена Кинга
Романы 1987 года
Фантастические романы на английском языке
Литературные произведения об инопланетянах